Fehrenbach bezeichnet:

 Fehrenbach (Masserberg), einen Ortsteil von Masserberg in Thüringen
 einen Ortsteil von Zwillikon, Schweiz
 (3433) Fehrenbach, einen Asteroiden 

Fehrenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Fehrenbach (1852–1926), deutscher Politiker (Zentrum) und Reichskanzler 1920 bis 1921
 Elisabeth Fehrenbach (* 1937), deutsche Historikerin
 Frank Fehrenbach (* 1963), deutscher Kunsthistoriker
 Franz Fehrenbach (* 1949), deutscher Manager
 Gerson Fehrenbach (1932–2004), deutscher Bildhauer
 Gustav Fehrenbach (1925–2001), deutscher Gewerkschafter
 Heide Fehrenbach (* 1957), US-amerikanische Historikerin
 Lena Fehrenbach (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Markus Fehrenbach (* 1975), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Oskar Fehrenbach (1923–2016), deutscher Journalist
 Richard Fehrenbach (1920–1976), deutscher Maschinenbau-Ingenieur
 Salomon Fehrenbach (1812–1892), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 T. R. Fehrenbach = Theodore Reed Fehrenbach, Jr. (1925–2013), US-amerikanischer Historiker und Journalist

Siehe auch:
 Föhrenbach